Henri Lhéritier, né le  à Rivesaltes (Pyrénées-Orientales) et mort  d'un cancer à Montpellier le , est un écrivain et vigneron français.

Biographie

Publications 
 Agly (Éditions Trabucaire, 2002)
 De singuliers bourgeois (Trabucaire, 2004)
 Autoportrait sauvé par le vent (Trabucaire, 2007)
 Le défilé du condottiere (Trabucaire, 2009)
 Réquiem pour Mignon (Trabucaire, 2011)
 Moi et Diderot (et Sophie) (Trabucaire, 2013) ; préface de Michel Onfray
 
 Les vêpres siciliennes (Trabucaire, 2015)

Liens externes

Notes et références 

Naissance à Rivesaltes
Naissance en mars 1946
Vigneron
Agriculteur lié aux Pyrénées-Orientales
Écrivain lié aux Pyrénées-Orientales
Écrivain français du XXIe siècle
Décès en mars 2016
Décès à 70 ans
Mort d'un cancer en France
Décès à Montpellier